Села:
 Йосипівці — Вінницька область, Барський район
 Йосипівці — Хмельницька область, Білогірський район